Reuthgraben ist ein Gewässername in Bayern:

 Reuthgraben (Aiterach), linker Zufluss der Aiterach oder Aitrach vor Hofdorf, Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau
 Reuthgraben (Erkerdinger Bach), linker Zufluss des Erkerdinger Bachs (zur Hengersberger Ohe) nach Siederding, Markt Hengersberg, Landkreis Deggendorf
 Reuthgraben (Forstgraben), rechter Zufluss des Forstgrabens (zur Wörnitz) vor Fürnheim, Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach
 Reuthgraben (Reiche Ebrach), linker Zufluss eines Auengrabens zur Reichen Ebrach in Thüngfeld, Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg
 Reuthgraben (Tränkleinsgraben), vielleicht auch Reutgraben, (indirekter?) rechter Zufluss des Tränkleinsgrabens (Oberlauf des Serrfelder Mühlbachs, zur Baunach) bei Sulzdorf an der Lederhecke, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Reuthgraben (Zeegenbach), linker Zufluss des Zeegenbachs oder Ziegenbachs vor Leesten, Gemeinde Strullendorf, Landkreis Bamberg

Siehe auch:
 Reutgraben